Niemcy:
 Sohland am Rotstein – dzielnica Reichenbach/O.L.
 Sohland an der Spree – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn